Zygmunt Zieliński (1858-1925) – generał broni Wojska Polskiego
 Zygmunt Zieliński ps. „Kazimierz” (1893-1940) – major saperów Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, 16 marca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Zygmunt Zieliński (1925-2017) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Zygmunt Zieliński (1917-1997) – burmistrz Skarszew, sędzia piłkarski, artysta malarz
 Zygmunt Zieliński (1929-2009) – profesor ekonomii, rektor Politechniki Szczecińskiej
 Zygmunt Zieliński (ur. 1931) – historyk, ksiądz katolicki

Przypisy